Krumau steht für:
 die Stadt Český Krumlov in Tschechien
 das Schloss Schloss Český Krumlov
 die Marktgemeinde Krumau am Kamp im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Krumau (Gemeinde Admont) in der Steiermark
 den Bezirk Okres Český Krumlov
 den witigonischen Familienzweig der Herren von Krumau

Siehe auch:
 die Stadt Mährisch Kromau in Tschechien
 das Schloss Mährisch Kromau in Tschechien